Kilgore ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kilgore (Alabama), im Jefferson County
 Kilgore (Idaho), im Clark County
 Kilgore (Nebraska), im Cherry County
 Kilgore (Ohio), im Carroll County
 Kilgore (Pennsylvania), im Mercer County
 Kilgore (Texas)
 Kilgore Township, im Clay County, Arkansas

Kilgore ist der Familienname folgender Personen:
 Al Kilgore (1927–1983), US-amerikanischer Cartoonist und Comiczeichner
 Constantine B. Kilgore (1835–1897), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Kilgore (1793–1851), US-amerikanischer Politiker
 David Kilgore (1804–1879), US-amerikanischer Politiker
 Harley M. Kilgore (1893–1956), US-amerikanischer Politiker
 Jerry Kilgore (* 1961), US-amerikanischer Politiker 
 Joe M. Kilgore (1918–1999), US-amerikanischer Politiker
 Merle Kilgore (1934–2005), US-amerikanischer Countrymusiker und Manager
 Rebecca Kilgore (* 1948), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Theola Kilgore (1925–2005), US-amerikanische Soul- und Gospelsängerin